

Entreprises 
Starwood Hotels & Resorts Worldwide est un groupe hôtelier américain dont le siège social est situé à Stamford, dans le Connecticut et filiale de la suivante ;
Starwood Capital Group (SCG) est une société américaine privée de gestion d'investissements qui opère dans le secteur immobilier, maison-mère de la précédente.